Купата на носителите на купи 1998/99 е 39-ото и последно издание на турнира за европейски носители на национални купи по футбол. В него участват 49 клуба от 48 страни, сред които настоящият носител на трофея Челси, 34 актуални носители на национални купи и 14 загубили финалиста (Нюкасъл Юнайтед, Карабах Агдам, Дуисбург, ФК Копенхаген, Лантана Талин, Хееренвеен, Вартекс Вараждин, Металургс Лиепая, Конструкторул Кишинеу, Майорка, Спортинг Брага, Локомотив Москва, ЦСКА Киев и Аполон Лимасол).

Финалът се играе на 19 май 1999 г. на Вила Парк в Бирмингам.

Предварителен кръг 
Първите срещи се състоят на 13 август, а реваншите са на 27 август 1998 г.

Първи кръг 
Първите срещи се състоят на 17 септември, а реваншите са на 1 октомври 1998 г.

Втори кръг 
Първите срещи се състоят на 22 октомври, а реваншите са на 5 ноември 1998 г.

Четвъртфинал 
Първите срещи се състоят на 4 март, а реваншите са на 18 март 1999 г.

Полуфинал 
Първите срещи се състоят на 8 април, а реваншите са на 24 април 1999 г.

Финал

Вижте също 
 Шампионска лига 1998/99
 Купа на УЕФА 1998/99

Външни препратки 
 Официална страница на УЕФА за КНК 1998/99 

Купа на носителите на купи